Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet steht für:

 Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet (Uppsala), schwedische königliche Akademie (gegründet 1889)
 Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet (Lund), Akademie an der Universität Lund (gegründet 1918)